Apeltauer ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Apeltauer (* 1952/1953), deutscher Basketballspieler
 Ernst Apeltauer (* 1946), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Martin Apeltauer (1965–2006), österreichischer Politiker (SPÖ)